Recto Verso puede referirse a:

 Recto y verso, las dos caras de una página;
 Recto Verso (álbum), segundo disco de estudio de la cantante francesa Zaz;
 Recto Verso (radio), radio libre francesa que emitió entre 1982 y 1995;
 Recto Verso (revista), revista informativa quebequesa;
 Recto-verso (película), película francesa de 1999 de Jean-Marc Longval;
 Recto-verso (programa de televisión), programa francés del periodista Paul Amar.